Konkurrencestaten kan henvise til:
 Konkurrencestaten (begreb) -et økonomisk – politisk begreb
 Konkurrencestaten (bog) – en bog af Ove Kaj Pedersen